La conquête militaire est l'acte de dominer militairement une armée ennemie par la force des armes.

Conquête peut aussi désigner :

Histoire 
 Conquête de l'Ouest
 La Conquête, nom donné par les Québécois à la conquête du Canada de la Nouvelle-France par les Anglais entre 1759 et 1760.
 La conquête de l'espace, projet lancé par la NASA qui a abouti à l'atterrissage de la navette Apollo sur la lune en 1969.

Littérature 
 Conquête, roman de science-fiction écrit par Gregory Keyes.
 Récit de conquêtes, genre littéraire de la littérature arabe.

Cinéma 
 La Conquête, film français réalisé par Xavier Durringer.
 Une conquête, page d'homonymie